Lanyon kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Lanyon,

Sydafrika 

 Lanyon Spruit, periodiskt vattendrag, Norra Kapprovinsen, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar